Це́сарец:
 Цесарец — в XVII—XIX вв. русское наименование подданного Священной Римской империи германской нации или, позднее, Австрийской монархии.
 Август Цесарец — хорватский писатель и публицист.

См. также 
 Цесарка